Артём Андреевич Арте́мьев (3 января 1993, Ярославль) — российский хоккеист, вратарь. Воспитанник ярославского хоккея. В настоящее время является игроком хоккейного клуба Сочи, выступающей в КХЛ.

Карьера 
Артём Артемьев начал свою профессиональную карьеру в 2010 году в составе ярославского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Локо». В своём дебютном сезоне Артём провёл на площадке 11 матчей, пропуская в среднем 3.60 шайбы за игру. Перед началом следующего сезона Артемьев стал игроком воскресенского «Химика», в составе которого принял участие в 10 встречах. Летом 2012 года Артемьев перешёл в череповецкий клуб «Алмаз», записав на свой счёт 17 матчей с коэффициентом надёжности 2.19.

8 сентября 2013 года в провальном для «Северстали» матче против астанинского «Барыса» Артём дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. При счёте 1:7 в третьем периоде он появился на площадке, пропустив ещё 3 шайбы.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 30 сентября 2013 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Алмаз»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Сочи»